Lewis R. French — двухмачтовая шхуна 1871 года постройки.

Порт приписки — город Кэмден штата Мэн, США.

Это старейшее из сохранившихся парусных судов, построенных в штате Мэн. Штат стал центром деревянного судостроения после Гражданской войны в США.

В 1992 году шхуна признана Национальным историческим памятником США.

Шхуна спущена на воду 28 апреля 1871 года, принадлежала двум братьям французам и названа в честь их отца. С 1905 года шхуна использовалась как грузовое судно до 1971 года, после чего за три года была перестроена для перевозки пассажиров.

Ссылки 
Сайт шхуны Lewis R. French

Примечания 

Суда по алфавиту
Объекты Национального реестра исторических мест в Мэне
Шхуны — Национальные исторические памятники США
Появились в 1871 году в США